David Goodall ist der Name folgender Personen:

* David Goodall (Botaniker) (David W. Goodall; 1914–2018), australischer Botaniker und Ökologe
 David Goodall (Diplomat) (1931–2016), britischer Diplomat
 David Goodall (Regisseur) (* 1964), schottischer Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Schauspieler und Komponist
 David Goodall (Chemiker) (David M. Goodall), britischer Chemiker